Engelbert Röntgen (1829-1897), violist en vader van Julius Röntgen
Engelbert Röntgen (1886-1958), cellist en zoon van Julius Röntgen